Монастер — название нескольких сёл в Южной Осетии:

 Монастер — село в Цхинвальском районе Южной Осетии
 Монастер — село в Ленингорском районе Южной Осетии (Ксанское ущелье)
 Монастер — село в Ленингорском районе Южной Осетии (Лехурское ущелье)
 Монастери — село в Хашурском муниципалитете Грузии